Малышевский сельский округ

Владимирская область 

 Малышевский сельский округ Селивановского района

Московская область 

 Малышевский сельский округ Раменского района (1994—2002)

Смоленская область 

 Малышевский сельский округ Ельнинского района

Тверская область 

 Малышевский сельский округ Максатихинского района (до 2005)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Малышевский сельский округ Шелопугинского района